Ödesgudinnor kan syfta på:

 Moirerna – ödesgudinnor i den grekiska mytologin
 Nornor – ödesgudinnor i nordisk mytologi